Cet article fournit diverses informations sur la saison 2008-2009 du MO Constantine, un club de football algérien basé dans la commune de Constantine.

Championnat

Classement 

</div>

Résultats

Coupe

Notes et références 

Constantine MO
2008-2009
Football en Algérie en 2008
Football en Algérie en 2009